Clinton House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Clinton House (Fayetteville, Arkansas), NRHP-Nr. 09000800
 Clinton House (Liberty, Missouri), NRHP-Nr. 78001641
 Clinton House (Poughkeepsie, New York), NRHP-Nr. 82001128
 Clinton House (Ithaca, New York), NRHP-Nr. 71000560